Sant Quirze syfta på:

Geografi

Spanien 

 Sant Quirze del Vallès (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Quirze del Vallès (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Quirze de Besora
 Sant Quirze Safaja

Robotskapade Spanienförgreningar